Bernard IV est comte d'Armagnac de 1160 à 1193.
 Bernard IV est comte de Comminges de 1176 à 1225.
 Bernard IV est comte d'Astarac de 1249 à 1291.
 Bernard IV est évêque de Nîmes de 1324 à 1331.
 Bernard IV est prince d'Anhalt-Bernbourg de 1348 à 1354.
 Bernard IV est margrave de Bade puis de Bade-Bade de 1515 à 1536.

Bernard 04